Havasi ist der Familienname folgender Personen:

 Artúr Havasi (1864–1939), ungarischer Schachkomponist
 Balázs Havasi (* 1975), ungarischer Pianist 
 Ferenc Havasi (1929–1993), ungarischer Politiker
 Kornél Havasi (1892–1945), ungarischer Schachspieler
 László Havasi (1922–1992), ungarischer Generalmajor
 Sándor Havasi (1941–2005), ungarischer Fußballspieler